Sulicki ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Sulicki (1826–1884), polnischer Autor 
 Eugen Marschall von Sulicki (1854–1925), deutscher Generalleutnant 
 Friedrich Marschall von Sulicki (1857–1914), deutscher Offizier 
 Karl Marschall von Sulicki (1803–1877), deutscher Generalmajor 
 Wilhelm Marschall von Sulicki (1820–1883), deutscher Generalmajor